Eduardo Sojo puede referirse a:

 Eduardo Sojo (1849-1908), dibujante español-argentino;
 Eduardo Sojo Garza-Aldape (1956-), Secretario de Economía de México.

en:Eduardo Sojo